A 2008-as US Open női páros versenyét a Cara Black, Liezel Huber duó nyerte a Lisa Raymond és Samantha Stosur alkotta páros előtt.

Kiemeltek 

 Cara Black /  Liezel Huber (Bajnokok)
 Kveta Peschke /  Rennae Stubbs (Első kör)
 Yung-jan Chan /  Chia-jung Chuang (Első kör)
 Katarina Srebotnik /  Szugijama Ai (Elődöntősök)
 Anabel Medina Garrigues /  Virginia Ruano Pascual (Elődöntősök)
 Viktorija Azarenka /  Sahar Peér (Első kör)
 Aljona Bondarenko /  Katerina Bondarenko (Harmadik kör)
 Jen Ce /  Cseng Csie ''(Negyeddöntősök)

 Nathalie Dechy /  Casey Dellacqua ''(Első kör)
 Lisa Raymond /  Samantha Stosur ''(Döntősök)
 Janette Husarova /  Peng Suaj ''(Harmadik kör)
 Iveta Benesova /  Galina Voszkobojeva ''(Második kör)
 Jelena Vesznyina /  Vera Zvonarjova ''(Második kör)
 Nuria Llagostera Vives /  Maria Jose Martinez Sanchez ''(Második kör)
 Marija Kirilenko /  Flavia Pennetta ''(Első kör)
 Eva Hrdinova /  Vladimira Uhlirova ''(Első kör)

Főtábla 
 Q = Kvalifikációból felkerült
 WC = Szabadkártyás
 LL = Szerencsés vesztes
 r = Feladta
 w/o = visszalépett

Döntők

Külső hivatkozások 
 Eredmények

N2